La route départementale 86, ou RD 86, ou D 86, est située :
 dans le département de l'Ardèche, elle relie la limite de la Loire à Saint-Just-d'Ardèche, reprenant l'ancienne RN 86, déclassée en 2006
 dans le département de la Drôme, elle relie la limite de l'Ardèche à Livron-sur-Drôme, reprenant l'ancienne RN 86F, déclassée en 1972
 dans le département des Pyrénées-Orientales, elle relie Banyuls-sur-Mer à Collioure
 dans le département de la Somme, elle relie Saint-Maxent à Port-le-Grand pour une traversée du Vimeu Vert.
 dans le département du Val-de-Marne, elle relie Fontenay-sous-Bois à Fresnes, reprenant l'ancienne RN 186, déclassée en 2006

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Ardèche
 Routes de la Drôme
 Routes des Pyrénées-Orientales
 Routes de la Somme
 Routes du Val-de-Marne

086